Bachofen est un nom de famille répandu en Suisse :

 Johann Caspar Bachofen (1693–1755), compositeur de musique sacrée ;
 Johann Jakob Bachofen (1815–1887), théoricien de la gynocratie.
 Blaise Bachofen (né en 1967 à Lausanne, naturalisé français), philosophie, spécialiste de Jean-Jacques Rousseau et de philosophie politique